Нормирование — многозначный термин.
 Нормирование (алгебра) — отображение элементов поля  или целостного кольца в некоторое упорядоченное поле  , обладающее специфическими свойствами.
 Нормирование (теория меры) — валюация.
 Нормирование (статистика) — домножение функции или членов ряда на специально подобранный фактор для обеспечения равенства единице интеграла от этой функции или суммы ряда; после домножения функция/ряд обретает смысл плотности/ряда распределения.  
 Нормирование (метрология) — установление номинальной метрологической характеристики для данного типа средств измерений, формулирование требований к условиям осуществления измерений и указание пределов допустимых погрешностей (см. 1, 2, 3, 4).
 Нормирование (физика) — обеспечиваемое домножением на нормировочный множитель равенство единице интеграла от некоторой функции, пропорциональной плотности вероятности, или от квадрата модуля некоторой функции, являющейся решением краевой задачи (скажем, для уравнения Шрёдингера).
 Нормирование труда — область экономической, инженерной и социальной деятельности в организации (на предприятии); система средств и методов установления меры труда, необходимой для объективной оценки его эффективности и адекватного уровня его оплаты''.
 Нормирование (виноградарство) — регулирование загрузки куста, в том числе количества гроздьев, с целью оптимизации роста и качества плодов в многолетней перспективе.

Примечания